Chiso steht für:
 Chiso (Volk), indigenes Volk im heutigen Texas
 den japanischen Namen des chinesischen Mönches Zhi Cong (6. Jh.)